Cerro Santa Ana bezeichnet mehrere Erhebungen:

 Cerro Santa Ana (Falcón, Venezuela), in Venezuela auf der Halbinsel Paraguaná

in Puerto Rico:
 Cerro Santa Ana (Coamo, Puerto Rico)	
 Cerro Santa Ana (San Lorenzo, Puerto Rico)